Alessandro Marchetti kan syfta på:

* Alessandro Marchetti (1633–1714), italiensk matematiker
 Alessandro Marchetti (1884–1966), italiensk flygplansingenjör
 Alessandro Marchetti (född 1929), italiensk regissör
 Alessandro Marchetti (född 1988), italiensk fotbollsspelare